La Third Division 1979-1980 è stato il 53º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1980-1981.
      Retrocesso in Fourth Division 1980-1981.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1979-1980
 Second Division 1979-1980
 Fourth Division 1979-1980
 FA Cup 1979-1980
 Football League Cup 1979-1980
 Charity Shield 1980

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
1979-1980